Edviges de Schleswig-Holstein-Gottorp (Gottorp, 23 de dezembro de 1603 - Nurembergue, 22 de março de 1657) foi uma nobre do Ducado de Holstein-Gottorp e Duquesa Palatina de Sulzbach.

Biografia 
Edviges era filha de João Adolfo, Duque de Holsácia-Gottorp, de 1587 a 1616, e da Princesa Augusta da Dinamarca. 
Casou-se com o Príncipe Palatino Augusto de Sulzbach, desde 1614, membro da dinastia Wittelsbach. O casamento foi celebrado em Husum, em 15 de julho de 1620.
Com a morte do marido, em Weinheim, a 14 de agosto de 1632, o principado passou para o filho Cristiano Augusto.

Descendência 
Edviges e seu marido tiveram sete filhos, conseguindo dar à dinastia palatina de Sulzbach o herdeiro masculino:

Ana Sofia (Sulzbach, 17 de julho de 1621 - Hochhaus, 25 de maio de 1675), casou-se com o Conde Joaquim Ernesto de Oettingen-Oettingen
Cristiano Augusto (Sulzbach, 26 de julho de 1622 - Sulzbach, 23 de abril de 1708), casou-se com Amália de Nassau-Siegen
Adolfo Federico (Sulzbach, 31 de agosto de 1623 - Sulzbach, 14 de março de 1624)
Augusta Sofia (Sulzbach, 22 de novembro de 1624 - Nurembergue, 30 de abril de 1682), casou-se com o Príncipe Venceslau Eusébio de Lobkowitz
João Luís (Sulzbach, 22 de dezembro de 1625 - Nurembergue, 30 de outubro de 1649)
Filipe Florino (Sulzbach, 29 de janeiro de 1630 - Nurembergue, 4 de abril de 1703)
Doroteia Susana (Sulzbach, 17 de agosto de 1631 - Nurembergue, 3 de julho de 1632)

Ascendência

Ver Também 
Casa de Holstein-Gottorp
Ducado do Palatinado-Sulzbach

Nascidos em 1603
Mortos em 1657
Nuremberga
Casa de Holsácia-Gottorp